Elaphe xiphodonta — вид змей из семейства ужеобразных, относящийся к роду лазающих полозов. Обнаружен на южном склоне гор Циньлин, Шэньси в Китае. Выделен в отдельный вид в 2021 году на основе морфологических и остеологических признаков, а также данных молекулярной филогенетики. Видовое название xiphodonta происходит от  [ksίfos] — «нож, лезвие» и  [dónti] — «зуб»; оно относится к характерным для вида лезвиеобразным зубам на верхней челюсти и зубной кости (у других видов рода они конусообразные).

Описание 
Длина тела средняя; так, у одной из взрослых самок длина от кончика морды до клоакального отверстия достигала 78,5 см. Голова сверху жёлтая; на голове и шее есть три отчётливых отметины. Брюхо жёлтое, с пёстрыми неправильными пятнами чёрного и красного цветов (красные пятна меньше по размеру).

В полевых условиях особи Elaphe xiphodonta первоначально приняли за относящиеся к Protobothrops jerdonii из семейства гадюковых. По всей видимости, первый вид мимикрирует под второй, спасаясь таким образом от хищников.

Филогения 
Филогенетический анализ восстановил вид как сестринский таксон Elaphe zoigeensis:

Примечания 

Лазающие полозы
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 2021 году